Mužská dvouhra Winston-Salem Open 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do singlové soutěže winstonsalemského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Bělorus Ilja Ivaška, kterého ve třetím kole vyřadil Švýcar Marc-Andrea Hüsler.

Vítězem se stal 34letý Francouz Adrian Mannarino, jenž ve finále zdolal o sedm let mladšího Srba Lasla Djereho po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour z desátého odehraného finále. Stal se tak nejstarším, prvním francouzským a druhým levorukým šampionem Winston-Salem Open. Navázal tak na triumf leváka Melzera z roku 2013, který jako 32letý vítěz držel i věkový rekord. Cestou soutěží Mannarino v šesti duelech prohrál jen čtyři servírovací gamy. Z toho dva v úvodním kole, kde se ocitl na prahu vyřazení. Po odvrácení čtyř mečbolů však postoupil do druhé fáze. Bodový zisk jej vrátil do elitní světové padesátky. Djere na turnaji vylepšil velmi negativní sezónní bilanci tiebreaků 1–18, když jich pět vyhrál a dva prohrál. Ve svém čtvrtém finále, prvním na tvrdém povrchu, usiloval o třetí trofej.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Winston-Salem Open
Tenis v USA v roce 2022
ATP Tour 2022